Мякотиха — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Мякотиха — село в Зыряновком районе Восточно-Казахстанской области, упразднено в 1980-е годы.

Россия 
 Мякотиха — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Мякотиха — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Мякотиха — деревня в Ивановской области.